Лос Пасторес има више значења:

 Лос Пасторес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пасторес (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пасторес, Пасторес Сегундо Барио (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Пасторес (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пасторес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику